

Pessoas 
 Cuauhtémoc (1502–1525) — imperador asteca
 Cuauhtémoc Blanco (1973–) — futebolista mexicano
 Cuauhtémoc Cárdenas (1934–) — chefe de governo da Cidade do México
 Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (1950–2012) — político e antropólogo mexicano

Geografia 
 Cuauhtémoc (Cidade do México) — demarcação territorial da Cidade do México
 Cuauhtémoc (Zacatecas) — município do estado mexicano de Zacatecas

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos